Juliana van Nassau-Dillenburg (1620-1621), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg
 Juliana van Nassau-Idstein (1593-1605), dochter van Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein
 Juliana van Nassau (1546-1588), dochter van Willem de Rijke
 Juliana van Nassau-Dillenburg (1565-1630), dochter van Jan VI van Nassau-Dillenburg
 Juliana van Nassau-Weilburg (1562-1562), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg
 Juliana van Nassau-Weilburg (1574-?), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg

Zie ook
 Juliana van Nassau-Siegen (doorverwijspagina)